Pharoah ist der Familienname folgender Personen:

 Ashley Pharoah (* 1959), britischer Drehbuchautor
 Jay Pharoah (* 1987), US-amerikanischer Schauspieler und Stand-up-Comedian